Alexander Pawlowitsch ist der Name folgender Personen:

* Alexander Pawlowitsch (1777–1825), russischer Zar, siehe Alexander I. (Russland) 
 Alexander Jurjewitsch Pawlowitsch, russischer Name von Aljaksandr Paulowitsch (* 1988), weißrussischer Eishockeyspieler